Matej Kristín (né le  à Ilava en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovaque. Il évolue au poste de gardien. Il est le frère de Miroslav Kristin.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HKm Zvolen, il débute dans l'Extraliga slovaque lors de la saison 2008-2009. En 2013, il signe aux Lions de Lyon dans la Division 1. L'équipe accède la saison suivante à la Ligue Magnus.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Slovaquie lors du championnat du monde moins de 18 ans 2008.

Statistiques 
Pour la signification des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| rowspan='3'|2007-2008||  HKm Zvolen -18|| Slovaquie U18
|| 2|| 120|| || 3,00|| 85,0|| || || || || || || || ||
|- 
| HKm Zvolen -20|| Slovaquie U20|| 43|| 2499|| || 2,83|| 89,7|| || || || || || || || ||
|-
| HKm Zvolen|| Extraliga|| 1|| || || 0,00|| 100|| || || || || || || || ||
|-
| rowspan='3'|2008-2009||  HKm Zvolen -20|| Slovaquie U20
|| 51|| 3025|| || 2,52|| 90,1|| || || || || || || || ||
|- 
|  HKm Zvolen|| Extraliga || 3|| || || 2,76|| 90,8|| || || || || || || || ||
|- 
| HKm Detva|| 1.liga
|| 3|| || || 3,02|| 92,3|| || || || || || || || ||
|- 
| rowspan='3'|2009-2010|| HKm Zvolen -20|| Slovaquie U20
|| 15|| 900|| || 2,74|| 90,2|| || || || || || || || ||
|-
| HKm Zvolen|| Extraliga|| 10|| || || 1,60|| 94,5|| || || 1|| 60|| || 8,00|| 84,0|| ||
|-
| HK Orange 20 ans|| Extraliga|| 10|| 367|| || 5,39|| 86,3|| || || || || || || || ||
|-
| 2010-2011|| HKm Zvolen|| Extraliga
|| 19|| 864|| || 3,26|| 89,8|| || || 1|| || || 0,00|| 100|| ||
|-
| 2011-2012 || HC Dukla Senica|| 1.liga
|| 37 || 1994|| || 2,86 || 91,1 || || || || || || || || ||
|-
| 2012-2013 || Dukla Trenčín|| Extraliga 
|| 34 || 1865|| || 2,90 || 90,5 || || || 1 || || || 11,98 || 81,8 || ||
|-
| 2013-2014 || Lions de Lyon || Division 1 
|| 21 || || || 1,99 || - || || || 8 || || || 2,38 || || ||
|-
| 2014-2015 || Lions de Lyon || Ligue Magnus 
|| 7 || || || 4,29 || 88,4 || || || 4 || || || 3,75 || 89,6 || ||
|-
| 2015-2016 || HK Nové Zámky || 1.liga
|| 24 || || || 2,77 || 90,7|| || || 6 || || || 2,60 || 92,1 || ||
|-
| 2016-2017 || Diables rouges de Briançon || Division 1
|| 22 || || || 2,54 || - || || || 3 || || || 3,79 || || ||
|-
| 2017-2018 || Remparts de Tours || Division 1
|| 26 || || || 3,06 || - || || || 5 || || || 3,36 || || ||
|-
| 2018-2019 || Draci Šumperk  || 2.Liga
|| 13 || || ||2,48 || - || || || - ||- || -|| - || -|| -||-
|-
| 2018-2019 || HK Nové Zámky || Extraliga
|| 14 || || || 1,65 || 95,3 || || || 3 || || || 3,27 || 89,1 || ||
|-
| 2019-2020 || HK Nové Zámky || Extraliga
|| 25 || || || 3,43|| 89,8 || || ||  - ||- || -|| - || -|| -||-
|-
| 2019-2020 || HK Poprad || Extraliga
|| 3 || || || 3,33|| 87,9 || || ||  - ||- || -|| - || -|| -||-
|-
| 2020-2021 || Dukla Trenčín || Extraliga 
|| 1 ||  || || 6,86 || 66,7 ||0 || ||  - ||- || -|| - || -|| -||-
|-
| 2020-2021 || HK Spartak Dubnica  || 1.liga
|| 21 || || || 2,63|| 91,8||1 || || 7|| || || 2,41 || 94,5 || ||
|-
| 2021-2022 || HK Spartak Dubnica  || 1.liga ||  ||

Voir aussi

Références

Naissance en janvier 1990
Naissance dans la région de Trenčín
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur du HKm Zvolen
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur du Lyon Hockey Club
Joueur du HK Nové Zámky
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur des Remparts de Tours
Joueur du HK Poprad
Gardien de but de hockey sur glace